A 2012-es GP2-szezon volt a GP2 nyolcadik és egyben az első olyan idénye, amelyben egyesítve lett a GP2 Asia Series-szel.

Ettől az évtől a Formula–1-ben alkalmazott pontrendszer került bevezetésre a főversenyen, az első tíz helyezett kapott pontot, és 25 pont járt a győzelemért. A sprintversenyen is megváltozott a pontozás, az első nyolc helyezett kapott pontot, a győztesnek 15 pont járt. A pole-pozícióért 4 pont, a versenyeken futott leggyorsabb körért pedig 2 pont járt. További változás, hogy a Formula–1-hez hasonlóan a versenyhétvégeken már itt is két különböző gumikeveréket kellett felhasználni.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A 2012-es versenynaptárat 2011. december 16-án véglegesítették. A naptár 12 fordulósra bővült, az új helyszínek: Malajzia, Bahrein és Szingapúr.

Eredmények

A bajnokság állása 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Pole-pozícióért plusz 4 pont, a leggyorsabb körért pedig plusz 2 pont jár.

Versenyzők 

Megjegyzés:
  — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a verseny 90%-át.

Konstruktőrök 

Megjegyzés:
  — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a verseny 90%-át.
  — Barwa Addax Team csapatot kizárták az európai nagydíj főversenyéről a technikai szabályzat megszegése miatt.
  — A Scuderia Coloni és a sorozat vezetősége között komoly nézeteltérések akadtak, így a csapat bejelentette, hogy elhagyják a sorozatot, így a pontjaikat is elvesztették.

Érdekességek, statisztikák 

 Josef Král szerezte meg a Cseh Köztársaság első győzelmét a versenysorozatban. Az ország a huszonegyedik olyan állam lett, mely rendelkezik GP2-es győzelemmel.
 2008-at követően ez volt a második olyan év, amikor Németországot nem képviselte pilóta.
 Ez volt a sorozat történetének első éve, amikor Spanyolország nem szerzett pontot.
 Ryo Haryanto lett az első indonéz pilóta a szériában, egyben az első, aki leggyorsabb kört tudott futni, és pole-pozíciót szerezni.

Jegyzetek

További információk 
 A GP2 hivatalos honlapja

2012
GP2